Sieg über die Sonne bezeichnet:
 Sieg über die Sonne (Oper), 1913 uraufgeführte russische futuristische Oper
 Sieg über die Sonne (Band), 1989 gegründetes Elektro-Pop-Projekt von Tobias Freund (Pink Elln) und Martin Schopf (Dandy Jack)
 Sieg über die Sonne (Album), 1994 veröffentlichtes Debütalbum des Projekts
 Sieg über die Sonne, Lithografie (1923) von El Lissitzky

Siehe auch:
 Victory Over the Sun